Kalifornia
 Kalifornia, az Amerikai Egyesült Államok egyik állama
 Alsó-Kalifornia, Mexikó egyik állama
 Déli-Alsó-Kalifornia, Mexikó egyik állama
 Kaliforniai Köztársaság, a mexikói-amerikai háború idején létező állam
 Kaliforniai-félsziget, félsziget Mexikó területén, Észak-Amerika délnyugati részén
 Kaliforniai-öböl, a Kaliforniai-félszigetet a mexikói szárazföldtől elválasztó tengeröböl Mexikó nyugati partjainál
 Kaliforniai-hidegáramlat 
 Kalifornia (spanyolul Las Californias, angolul The Californias), egy 1804-ig létező tartomány, amely magába foglalta a mai Kalifornia, Alsó-Kalifornia és Déli-Alsó-Kalifornia államokat
Lásd még
 Kaliforgia  amerikai vígjáték-dráma-filmsorozat
 California (egyértelműsítő lap)